USML steht für
United States Munitions List, US-Waffenhandelsliste
United States Microgravity Laboratory

Abkürzung